peut faire référence à :
 Ebenezer Scrooge, protagoniste du conte Un chant de Noël de Charles Dickens ;
 , un film britannique (1913), avec Seymour Hicks ;
 , un film britannique (1935), avec Seymour Hicks ;
 , un film britannique (1951), avec Alastair Sim ;
 , un film musical britannique (1970) ;
 , le nom de Picsou en version originale.

Voir aussi 
 Le Drôle de Noël de Scrooge film américain (2009)